Il torneo tennistico di doppio maschile dei XVII Giochi panamericani si è tenuto al Rexall Centre di Toronto, in Canada, dall'11 al 15 luglio 2015

Teste di serie 
  Guido Andreozzi / Facundo Bagnis - 2º classificati
  Nicolás Jarry / Hans Podlipnik-Castillo - Vincitori
  Nicolás Barrientos / Carlos Salamanca (primo turno)
  Hans Hach / Luis Patiño (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Tennis ai XVII Giochi panamericani